Teniente Fariña puede referirse a:
 Estadio Teniente Fariña, estadio de fútbol de Paraguay.
 Club Teniente Fariña (Caacupé), club de fútbol de Paraguay.
 Club Teniente Fariña (Guarambaré), club de fútbol de Paraguay.
 ARP Teniente Fariña (P-04), remolcador de la clase Bouchard ARA Py transferido a Paraguay.